Стара Вода може бити:

 Стара Вода (Гелњица), насељено мјесто у округу Гелњица, Кошички крај, Словачка Република
 Стара Вода (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република
 Стара Вода (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република